Covin bezeichnet:

 Covin (Alabama), Ort in Alabama, USA
 Covin (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Covin Performance Mouldings, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Grannd Performance Cars Limited, ehemaliger irischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Covin